Numele de Rosier se poate referi la:
 comună
 Saint-Hilaire-du-Rosier
 nume de familie
 Cathy Rosier (1945–2004), un model și actriță franceză din Guadelupa
 Frederick Rosier (1915–1998), un comandant de Royal Air Force
 Jean-Louis Rosier (secolului 20), un pilot de curse francez
 Louis Rosier (1905–1956), un pilot de curse francez
 Circuitul Louis Rosier

Nume de familie franceze